B402 (België), een verbindingsweg van de R4 in Gent.
Bundesstraße 402, een weg in Duitsland.